Fortin o Fortín puede referirse a:

Fortaleza militar 
Fortín, pequeña fortificación, fortaleza militar.
 Fortín de Heredia en Costa Rica.
 Fortín de la Federación en Monterrey, México.
 Fortín de la Tenería en Monterrey, México.
 Fortín de Lobos en la provincia de Buenos Aires, Argentina.
 Fortín de San Francisco en Melilla, España.
 Fortín de San Gerónimo en San Juan, Puerto Rico.
 Fortín Solano en Puerto Cabello, Venezuela.

Personas 
 Augustin Félix Fortin (1763-1832), escultor francés. 
 Jean Nicolas Fortin (1750–1831), científico francés. 
 Luis Fortin, historiador argentino.
 Pablo Fortin (1876-1947), historiador argentino de origen francés.
 Raúl Fortín, (1939-2000), caricaturista y escritor argentino.

Lugares 
 El Fortín, localidad de Argentina en la provincia de Córdoba.
 El Fortín, localidad de México, en el estado de Michoacán.
 Fortín Acha, localidad de Argentina en la provincia de Buenos Aires.
 Fortín Olavarría, localidad de Argentina en la provincia de Buenos Aires.
 Fortín Olmos, localidad de Argentina en la provincia de Santa Fe.
 Fortín Sargento Primero Leyes, localidad de Argentina en la provincia de Formosa.
 Fortín Tiburcio, localidad de Argentina en la provincia de Buenos Aires.
 Municipio de Fortín, localidad de México, en el estado de Veracruz.

Estadios 
 Estadio El Fortín, en Rawson, Argentina, donde juega el Club Atlético Germinal.
 Estadio Fortín de Ludueña, en Rosario, Argentina.
 Estadio José Amalfitani, en  Buenos Aires, Argentina, donde juega el Club Atlético Vélez Sarsfield.